ФК «Болонья» в сезоні 1932—1933 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Матчі

Підсумкова турнірна таблиця

Статистика виступів

Кубок Мітропи

Товариські матчі 
 04-09-1932, Болонья — Леньяно — 2-2
 08-09-1932, Болонья — Верона — 4-0
 11-09-1932, Болонья — Пістоєзе — 5-2
 22-09-1932, Болонья — Кальярі — 6-0
 01-11-1932, Болонья — Кремонезе — 3-1
 26-12-1932, Болонья — Ваккер (Мюнхен, Німеччина) — 2-0
 29-06-1933, Болонья — Лугано (Швейцарія) — 3-2

Примітки

Посилання 
 
 
 

1932–1933
Болонья